kulcs, zárak nyitására használt eszköz
 kulcs, a szarvasmarha egyik szerve
 kulcs a kriptográfiában a rejtjelző eljárás titkos paramétere
 Kulcs, község Fejér megyében
Zene
 hangolókulcs, hangszerrész
 zenei kulcsok, kottaírásjelek (violinkulcs, basszuskulcs stb.)
Irodalom
A kulcs (1956) Tanizaki Dzsunicsiró regénye
Filmek
A kulcs (1965) Vanca Kljakovic, Krsto Papic és Antun Vrdoljak filmje
A kulcs (1973) Ranódy László filmje
A kulcs (1983) Tinto Brass filmje